Jerschke ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Jerschke (1921–1997), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Kurt Jerschke (1872–1948), deutscher Verwaltungsbeamter
 Oskar Jerschke (1861–1928), deutscher Schriftsteller